Флориан Йозефсон (, МФА: ; род. 9 февраля 1991, Сен-Лоран-дю-Марони, Французская Гвиана) — суринамский и нидерландский футболист, вингер и нападающий клуба «Валвейк» и сборной Суринама.

Воспитанник амстердамского «Аякса», играл также за НАК Бреда, «Валвейк», ПСВ и «Брентфорд».

Карьера

Клубная карьера 
Флориан Йозефсон — воспитанник футбольного клуба АФК из Амстердама. В конце марта 2008 года он подписал трёхлетний контракт с амстердамским «Аяксом». Подписанное соглашение начинало действовать с 1 июля 2008 года.

В чемпионате Нидерландов Флориан дебютировал 14 августа 2010 года в домашнем матче против «Витесса», завершившимся победой «Аякса» со счётом 4:2.

10 июня 2011 года Йозефсон породил контракт с «Аяксом» до 30 июня 2012 года, клуб также принял решение отдать игрока в аренду на один сезон в клуб НАК Бреда.

25 мая 2012 года Флориан подписал двухлетний контракт с клубом «Валвейк». Его дебют состоялся 11 августа в победном матче 1-го тура чемпионата против ПСВ, завершившимся неожиданным поражением одного из претендентов на чемпионский титул со счётом 3:2. Первым голом Йозефсон отметился 1 сентября в матче против «Хераклеса», принеся своей команде ничью. В 34 матчах чемпионата нападающий забил семь голов, став вторым бомбардиром в клубе после француза Тедди Шевалье.

27 июня 2013 года «Валвейк» официально объявил о переходе Йозефсона в стан ПСВ.

20 июля 2018 года перешёл в «Дерби Каунти». 1 сентября забил свой первый гол в ворота клуба «Халл Сити». 15 октября 2020 года отправился в аренду в «Ротерем Юнайтед» до конца сезона. По окончании сезона 2020/21 покинул «Дерби Каунти» в связи с истечением контракта.

4 августа 2022 года вернулся в «Валвейк», подписав с клубом контракт до конца сезона 2022/23.

Международная карьера 
За сборную Суринама Йозефсон дебютировал 27 марта 2021 года в матче квалификации чемпионата мира 2022 против сборной Арубы, забив гол. Был включён в состав сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ 2021.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2010/11
ПСВ
 Чемпион Нидерландов (2): 2014/15, 2015/16

Статистика выступлений 
По состоянию на 25 мая 2022

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Футболисты Суринама
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Суринама по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Валвейк»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Кевийи»